Auxois (provincie), een voormalige provincie in Frankrijk
 Auxois (rivier), een rivier in Frankrijk
 Auxois (paard), een paardenras